Kesselburg ist der Name folgender Burgen:
 Kesselburg (Oberschwaben), abgegangene Burg bei Biberach an der Riß im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Kesselburg (Pfalz), Burgruine bei Jakobsweiler im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz